Здовц () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1987) — словенская волейболистка, обладатель Кубка Словении в составе клуба «Нова-КБМ-Браник» (2003) и Кубка Румынии в составе «Динамо Бухарест» (2010).
  (1927—2005) — словенский архитектор, лауреат Премии Фонда Прешерна (1965).
 Здовц, Юрий (род. 1966) — югославский и словенский баскетболист и тренер, чемпион мира в составе в составе сборной Югославии (1990).